PEA steht als Abkürzung für:

 N-Palmitoylethanolamin, ein Endocannabinoid mit antioxidativer Wirkung 
 das native Archivformat des Packprogramms PeaZip
 Personale Existenzanalyse, eine psychotherapeutische Methode der Existenzanalyse
 Phenethylamin, ein Spurenamin
 Produzioni Europee Associati, italienische Filmproduktionsgesellschaft
 pulmonale Endarteriektomie
 pulslose elektrische Aktivität, eine Sonderform des Kreislaufstillstandes, siehe elektromechanische Entkoppelung

Pea steht für:
 Pea (Mischnatraktat), eine Talmudschrift
 Pea (Tonga), Ort auf Tongatapu
 Pea, eine Schokoladenmarke von Petzold & Aulhorn

Pea ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Pea (* 1954), italienischer Schauspieler
 Enrico Pea (1881–1958), italienischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Pea Creek

Abkürzung